Militaire geschiedenis van Iran
 Achaemenidische leger
 Sassanidische leger
 Parthische leger
 Safawidische leger
 Afsharid leger
 leger van Iran